FC Bayern München blev ligamester denne sæson, med et point ned til FC Schalke 04.

Ligatabel

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodboldsæson 2000-01